El término El premio puede referirse a:

 El premio (1963), película estadounidense dirigida por Mark Robson;
 El premio (2009), película peruana dirigida por Chicho Durant;
 El premio (2011), película mexicana dirigida por Paula Marcovitch;